El grafito es solo un ejemplo de un material compuesto por capas, que puede ser doblado para formar fullerenos y nanotubos de carbono (CNT por su siglas en inglés). Por otra parte, y aunado a esto, también existen otros materiales diseñados por capas, los cuales también pueden adquirir curvatura para generar nuevos nanomateriales con novedosas aplicaciones. Esto nos demuestra que la geometría del grafito puede ser extendida a otros componentes diseñados en capas para proponer y explicar nuevas nanoestructuras hechas de nitruro de boro, y disulfuros de molibdeno y tungsteno. Varios tipos de grafito y sus propiedades son revisadas, así como nuevas formas de él; tales como nanoconos y las hipotéticas “haeckelitas”, también son estudiados. Arreglos de grafito dopado con nitrógeno y boro prometen importantes aplicaciones en dispositivos nanoelectrónicos. Con esto se muestra que la curvatura en nanomateriales estructurados en capas, podrá jugar un importante rol en la nanotecnología del Siglo XXI.

Introducción 
Los materiales en capas, que constan de átomos dispuestos de una manera capa por capa, son abundantes en la naturaleza. El grafito es un claro ejemplo de un material de este tipo, sus átomos están dispuestos en una red hexagonal y cada carbono está unido a otros tres. Las diferentes propiedades electrónicas y mecánicas observadas para el grafito y el diamante son causadas por su naturaleza de enlace y estructura del cristal. Aunque el grafito es "blando", el enlace carbono-carbono en el plano de las capas individuales es extremadamente fuerte.

Fullerenos y Nanotubos de Carbono (CNT) 
En 1985, Kroto y sus colegas encontraron que el carbono también podría formar moléculas de jaula en la que cada átomo está conectado a tres vecinos, como en el grafito. Estas jaulas de carbono fueron nombradas fullerenos. En particular, la molécula de fullereno más abundante se forma con 60 átomos de carbono y que se conoce como C60 o Buckminsterfullereno. En 1990 se demostró que las moléculas de C60 se cristalizan formando grandes estructuras cristalinas, ahora conocidas como fulleritos. Un año después, Iijima descubrió que el grafito es capaz de enrollarse en cilindros, formando CNTs de diferentes quiralidades. 

Los fullerenos y CNTs consisten en fragmentos de grafito cerrados. Para los fullerenos, el grafito se curva y se cierra debido a la presencia de 12 anillos pentagonales dentro de la hoja hexagonal. Los nanotubos podrían ser generados ya sea haciendo rodar una hoja de grafeno a fin de formar un cilindro, o por alargamiento de un fullereno a lo largo de un eje preferencial.

Fullerenos y CNTs pueden ser vistos como piezas curvadas de grafito. En el caso de los fullerenos, el grafito adquiere la curvatura debido a la presencia de anillos pentagonales en la forma de grafito hexagonal. Por otra parte, un nanotubo es producido cuando enrollas una hoja de grafeno formando un cilindro. Como en el grafito, fullerenos y nanotubos pueden exhibir diferentes capas que forman estructuras tipo cebolla y nanotubos de carbono de paredes múltiples (MWCNTs por sus siglas en inglés).

Descubrimiento 
En 1991, Alan Mackay y Humberto Terrones introdujeron el concepto de curvatura negativa en el contexto de las estructuras de grafito periódicas con las mismas formas que las superficies mínimas triplemente periódicas (TPMS por sus siglas en inglés). Ellos mostraron que estas estructuras eran estables y por lo tanto, posibles de sintetizar.
Mientras estudiaban en Inglaterra, Mackay y Humberto Terrones se plantearon la pregunta de si era posible disponer los átomos de tal manera que adquirieran curvatura y, con ello, obtener un material diferente. La respuesta fue afirmativa, por lo menos teóricamente. “Empezamos a trabajar sobre esto —relata Humberto en una entrevista en la sección Lunes en la ciencia del periódico La Jornada del 19 de marzo de 2001— y nos dimos cuenta que podíamos reproducir las mismas superficies que estudiabamos matemáticamente, —superficies mínimas triplemente periódicas— y que las podíamos modificar y crear nuevos materiales”. La aparición del descubrimiento de nanotubos de carbono por Sumio Iijima vino a corroborar el trabajo teórico de Terrones.
Por otra parte, ellos usaron conceptos de topología y geometría diferencial para demostrar que otros materiales en capas también pueden adquirir diferentes tipos de curvatura, produciendo así nuevos materiales con diferentes propiedades. En adición a esto, ellos también introdujeron el término “flexi-cristalografía”, el cual se refiere a estructuras atómicas curvadas. En la flexi-cristalografía el concepto clave para estudiar nuevos materiales estructurados en capas, es la curvatura.
En 2005, Mauricio Terrones demostró un método para producir nanotubos de carbono limpios y altamente cristalinos de doble pared. Estos y otros materiales, incluyendo nanocables, que los Terrones han creado en su laboratorio, probablemente tendrán muchos usos en nanoelectrónica y en la fabricación de nuevos materiales compuestos.
Desde el punto de vista teórico, los Terrones fueron los primeros en explicar la esfericidad de fullerenos (o buckyballs) gigantes anidados sobre la base de la introducción de defectos, un modelo conocido ahora como Modelo Terrones.
Similar al grafito, hay otras estructuras en capas que se pueden curvar, enrollar y doblar tal como nitruro de boro hexagonal (hBN), y disulfuros de molibdeno y tungsteno, entre otros.

Grafito negativamente curvo 
En 1991, Mackay y Terrones propusieron que la inclusión de anillos de carbono con más de 6 átomos en una malla hexagonal de grafito podría producir arreglos grafíticos periódicos estables, análogos a las zeolitas. Estas nuevas disposiciones hipotéticas, llamadas “schwarzitas”, exhiben las topologías similares a las TPMS, que han atraído a los matemáticos desde la década de 1890. Las TPMS poseen en todos sus puntos cero curvatura media, entonces H = 0 en todas partes. Las schwarzitas y TPMS muestran laberintos que pueden dividir el espacio en dos regiones congruentes. Cálculos de estabilidad han sido realizados en schwarzitas, encontrando que son más estables que C60. Esta estabilidad proviene del hecho que en los anillos octagonales o heptagonales hay muy poca variedad, casi preservando la hibridación sp2 del grafito (ángulos de 120° grados entre vecinos más cercanos). Como hemos visto, los heptágonos u octágonos producen la curvatura negativa o los puntos de silla necesarios para la periodicidad y complejidad. El género por celda primitiva de las schwarzitas más comunes es de 3 y 4, por lo que son más complejas que los fullerenos que tienen género cero. Los anillos heptagonales de carbono no sólo producen periodicidad, sino que también pueden generar cuasi-periodicidad o desorden en una arquitectura grafítica.
Hemos visto que la complejidad y la periodicidad están vinculadas por el número de anillos con más de seis átomos de carbono. Una pregunta surgió aquí: ¿Podemos proponer una estructura compleja cerrada (género mayor que cero), sin periodicidad? La respuesta fue sí. S. Itoh, S. Ihara y J. Kitakami mostraron que el grafito toroidal es estable. Estos torii exhiben un género 1 (g = 1) poseyendo pentágonos, hexágonos y heptágonos. Además, experimentalmente se encontraron tubos helicoidales grafíticos. Sin embargo, los arreglos hipotéticos más complejos fueron propuestos por H. y M. Terrones en los cuales no hay pentágonos, sólo hexágonos y heptágonos. El género de estas estructuras va hasta g = 21, teniendo la misma topología de una esfera con 21 mangos. Una característica importante de las estructuras complejas de grafito es que poseen agujeros en los que pueden ser insertadas moléculas. Los cálculos de unión fuerte muestran que el comportamiento electrónico alrededor de los orificios es metálico.

Nanocables 
Los fullerenos y CNTs son huecos, así que debe ser posible llenarlos con distintos elementos o compuestos. Introducir un metal dentro de CNTs podría formar un nanocable. Utilizando descarga de arco eléctrico con un polvo de metal en el interior del ánodo produce CNTs llenos de carburos metálicos. Una dificultad del método mencionado anteriormente es que los tubos se llenan parcialmente; esto puede afectar a las propiedades de conductividad. A. Loiseau y H. Pascard encontraron que los nanotubos podrían llenarse más si utilizamos pequeñas cantidades de azufre, selenio y el germanio con el método de descarga de arco eléctrico. Por otra parte, hay técnicas químicas en las cuales por tratamiento con ácido nítrico, los tubos se pueden abrir y luego los materiales tales como paladio, plata, oro, cobalto, hierro, óxidos de uranio y níquel, molibdeno, estaño, neodimio, europio, lantano, cerio, praseodimio, itrio, circonio y cadmio, pueden ser insertados en su interior. También es importante mencionar que las enzimas y las proteínas se han puesto dentro de los nanotubos. Por otro lado, los efectos de capilaridad se han utilizado para introducir elementos como estaño, plomo, bismuto, cesio, azufre y selenio, dentro de CNTs.

Haeckelitas 
La presencia de defectos tales como pentágonos y heptágonos en fullerenos cambia las propiedades electrónicas. Se ha propuesto un nuevo tipo hipotético de hojas de grafeno que admite heptágonos, pentágonos y hexágonos, observando que el número de heptágonos y pentágonos debería ser la misma para compensar la curvatura negativa de los heptágonos y la curvatura positiva de los pentágonos. Estos acuerdos han sido llamados "haeckelitas" en honor a Ernst Haeckel, quien produjo hermosos dibujos de radiolaria en los cuales se pueden apreciar anillos heptagonales, hexagonales y pentagonales. Una propiedad importante de las haeckelitas es que todas ellas exhiben una señal considerable en el nivel de fermi en la densidad local de los estados. Esto significa que todos estos sistemas deben poseer un comportamiento metálico. Por lo tanto, es posible enrollar las haeckelitas para formar nanotubos, que serán conductores independientes del diámetro y el arreglo helicoidal.
Además, las haeckelitas también exhiben una rugosidad local debido a la flexión local producida por los heptágonos y pentágonos. Podría ser posible, que los experimentos de irradiación de electrones puedan generar pares heptágono-pentágono (rugosidad) en nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT por sus siglas en inglés).

Aplicaciones 
El estudio de los nanotubos de carbono promete aplicaciones que nunca habíamos soñado, dice Humberto Terrones, como producir materiales plásticos 100 veces más resistentes que el acero y seis veces más ligeros. Estos plásticos ya se están produciendo a escala experimental y las industrias de aparatos electrodomésticos y automotriz ya estudian la manera de sustituir las partes metálicas de sus productos con dichos plásticos; nanoconductores para sistemas eléctricos ultra pequeños que funcionan con cargas eléctricas muy bajas; nuevos materiales magnéticos para gran almacenamiento de información; monitores ultradelgados y nuevos compuestos químicos, entre muchas otras posibilidades.

Referencias

 Terrones H, Terrones M. Quasiperiodic icosahedral graphite sheets and high-genus fullerenes with nonpositive Gaussian curvature.. The American Physical Society.. 1997; Volumen 55. (Número 15.): 9969-9974. Recuperado de: https://web.archive.org/web/20131211211934/http://www-genopole.u-strasbg.fr/depotcel/DepotCel/711/documents%20texte/fuller.pdf 
 Terrones H, Terrones M. Carbon: Novel Materials for the 21st Century. En: Davies A, Thompson J. (eds.) Advances in nanoengineering. Kindle ed. London: London: Imperial College Press; 2007. p. 7-32.
 Harris P. New Perspectives on the Structure of Graphitic Carbons. [e-book] Kindle ed. UK: Centre for Advanced Microscopy, University of Reading..; 2005. Disponible desde: http://www.personal.rdg.ac.uk/~scsharip/Critical_review.pdf.
 Lau K, Lu M, Hui D. Coiled carbon nanotubes: Synthesis and their potential applications in advanced composite structures.. Science Direct.. 2006; Iss. Part B.: 437-448. Recuperado de: https://web.archive.org/web/20140514011746/http://www.fi.tartu.ee/~jevgenis/Articles/Coild%20CNT.pdf
 Barborini E, Piseri P, Milan P, Benedek G, Ducati C, Robertson J. Negatively curved spongy carbon.. APPLIED PHYSICS LETTERS.. 2002; Volumen 81 (Número 18): 3359-3361. Recuperado de: https://web.archive.org/web/20150924073156/http://www.physics.usyd.edu.au/~powles/PDFs/Barborini_2002.pdf [Visitada 18/11/2013].
 Suzuki S. Toroidal and Coiled Carbon Nanotubes. En: Liu L, Zhao J. (eds.) Syntheses and Applications of Carbon Nanotubes and Their Composites. Sendai: Satoru Suzuki; 2013. p. 257-281.